Paha steht für:

 Paha (Fluss), ein Fluss im indonesischen Westtimor
 Paha (Mythologie), dämonischer Geist
 Paha (Mond), Mond
 Paha (Novo mesto), Ortsteil der slowenischen Gemeinde Novo mesto
 Paha (Surkhang), ein Dorf im nepalesischen Surkhang
 Pahaw, altes Gewichtsmaß
Paha (Washington), ein Ort in den Vereinigten Staaten